Boholmen kan syfta på följande platser:

Sverige 
 Boholmen, Lidingö, en ö i Kyrkviken på Lidingö

Finland 
 Boholmen, Karleby, Österbotten, 
 Boholmen, Esbo, Nyland, 
 Boholmen, del av Lisarholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Bodholmen
Botholmen

Robotskapade Finlandförgreningar